Закариа́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Закариадзе, Афанасий Георгиевич (1909 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Закариадзе, Бухути Александрович (1913—1988) — советский актёр.
 Закариадзе, Серго Александрович (1909—1971) — советский актёр.
 Закариадзе, Эмине Мурадовна (1915—1998) — Герой Социалистического Труда.